Потискане може да се отнася до:

 Потисничество (политическо)
 Потискане на мисли (психология)
 Изтласкване

Вижте също 
 Репресия